Le Plateau är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Le Plateau ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Le Plateau är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Le Plateau. Runt Le Plateau är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ottawa,  km öster om Le Plateau. 

Runt Le Plateau är det i huvudsak tätbebyggt.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec